Владимир Осипович Кондратьев (; 17 апреля 1926, Николаевская область) — украинский актёр театра. Народный артист Украины (1994).

Биография 
Участник Великой отечественной войны.

В 1951 году закончил Одесское театрально-художественное училище.

C 1951 по 1963 года работал в театрах Одессы, Львова и Польши. В том числе во Львовском русском драмтеатре Прикарпатского военного округа.

С 1963 года работает в Крымском академическом театре имени М. Горького.

Был женат на актрисе Ольге Федориной.

Награды 
 Орден «За заслуги» III степени
 Орден Богдана Хмельницкого III степени (2000)
 Орден Красной Звезды (1945)
 Орден Отечественной войны I степени (1985)
 Медаль «За доблестный труд» (28 апреля 2015 года, Республика Крым, Россия) — за героизм, проявленный в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., значительный личный вклад в развитие и пропаганду театрального искусства в Республике Крым, высокое профессиональное мастерство, многолетний плодотворный труд и в связи с 90-летием со дня рождения
 Народный артист Украины (10 марта 1994) — за значительный личный вклад в развитие театрального искусства, высокое исполнительское мастерство
 Заслуженный артист Украинской ССР
 Грамота Президиума Верховного Совета УССР
 Почётный гражданин Симферополя (2007) — за высокие достижения в культурной деятельности и профессиональное мастерство, большой личный вклад в развитие театрального искусства

Театральные роли 
 Алексей в «Оптимистической трагедии»
 Мересьев в «Повести о настоящем человеке»
 Рыбаков в «Кремлёвских курантах»
 Иван («Иван и Мадонна», А. Кудрявцев)
 Феличе («Дом сумасшедших», Э. Скарпетта)
 Большов («Свои люди — сочтемся», А. Островский)
 «Левая грудь Афродиты» Ю. Полякова
 «Папа в паутине», «Суета», «Лгунья»
 «Родственники» Э. Брагинского и Э. Рязанова
 «Второй выстрел» Робера Тома

Фильмография 
 Свидетель обвинения (фильм-спектакль,1974) — поверенный

Примечания

Ссылки 
 Пригожин Пётр. «Работаю в память о тех, кто погиб…» / Крымская газета

Персоналии:Крымский академический театр имени М. Горького
Выпускники Одесского театрально-художественного училища
Почётные граждане Симферополя